L'edizione 2000-01 della Eredivisie vide la vittoria finale del , al secondo titolo consecutivo. 

Capocannoniere del torneo fu Mateja Kežman (), con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 2000-01.
 RBC Roosendaal retrocesso in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-2000-2001

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
Campionato olandese di calcio